Flugvikt, 52 kg, i boxning vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes mellan den 13 och 21 augusti i Riocentro i Rio de Janeiro i Brasilien.

Medaljörer

Resultat

Finaler
{{Round4
|RD1 = Semifinaler
|RD2 = Final
| team-width=195
| score-width=20

|||3||0
|||3||0

||

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser

Boxning vid olympiska sommarspelen 2016